Вилю́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вилюйская улица — улица в Иркутске.
 Вилюйская улица — улица в Москве.
 Вилюйская улица — улица в Новосибирске.
 В Томске:
 Вилюйская улица;
 Вилюйский проезд;
 1-й Вилюйский проезд.